Sinds 1973 staan de Wereldkampioenschappen zwemsporten op de internationale sportkalender. Het is een - sinds 2001 - tweejaarlijks toernooi op de langebaan (50 meter), dat traditiegetrouw in de zomer wordt gehouden. Het evenement staat onder auspiciën van de wereldzwembond FINA. Behalve zwemmen staan ook synchroonzwemmen, schoonspringen, marathon- of openwaterzwemmen en waterpolo op het programma.

Historisch overzicht 

(*) Onderdelen zijn verdeeld over de disciplines: Zwemmen, Open Water Zwemmen, Schoonspringen, Waterpolo en Synchroonzwemmen. Synchroonzwemmen wordt alleen door vrouwen beoefend daarom hebben de vrouwen meer medaille onderdelen.

Medaillespiegel aller tijden

Onderdelen

Langebaanzwemmen

Mannen

Vrouwen

Gemengd

Schoonspringen

Synchroonzwemmen

Openwaterzwemmen

Waterpolo

Zie ook 
 Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen